VM i snooker 2008 spelades den 19 april – 5 maj 2008 i Crucible Theatre i Sheffield, England. Turneringen vanns av Ronnie O'Sullivan som slog Ali Carter i finalen med 18–8. O'Sullivan vann därmed sin tredje VM-titel.

Spelformat 
VM spelades som en utslagsturnering med 32 spelare. De 16 högst rankade spelarna var direktkvalificerade och de fick i första omgången möta 16 spelare som fått kvala till turneringen. Första omgången spelades (liksom alla kvalmatcher) i bäst av 19 frames, därefter spelades åttondelsfinaler och kvartsfinaler i bäst av 25 frames. Semifinalerna spelades i bäst av 33 frames och finalen i bäst av 35.

Händelser under turneringen 
 För första gången i historien gjordes det två maximumbreak under en och samma turnering: Ronnie O'Sullivan gjorde ett i andra omgången mot Mark Williams i matchens sista frame, och Ali Carter upprepade bedriften dagen därpå i nästa omgång mot Peter Ebdon. De fick därmed dela på bonuspriset på 147 000 pund. O'Sullivans maximumbreak var hans nionde i karriären, han gick därmed om Stephen Hendry i den statistiken. Hendry kvitterade dock i 2009 års VM.
 Stephen Maguire ledde med 8–0 i sina matcher både i första och andra omgången.
 Stephen Hendry gick till semifinal för tolfte gången, vilket är nytt rekord. Det tidigare rekordet på 11 delade Hendry med Steve Davis.
 Liang Wenbo blev den förste kines någonsin som nådde kvartsfinal i VM.
 Fjolårsfinalisten Mark Selby och 2006 års världsmästare Graeme Dott blev utslagna redan i första omgången. Regerande världsmästaren John Higgins, världstrean Shaun Murphy samt Ding Junhui blev utslagna på samma dag i andra omgången.
 Trion Steve Davis, Mark Williams och Ken Doherty ramlade ur topp-16 på rankingen efter att ha gjort dåligt ifrån sig i VM.
 Steve Davis blev den förste spelaren över 50 att delta i VM sedan Doug Mountjoy 1993.

Resultat

Externa länkar 
 

2008 i Storbritannien
Snookersäsongen 2007/2008
2008
Sportevenemang i Sheffield